Esposito ist ein italienischer Familienname, abgeleitet vom lateinischen expositus (dt. „ausgesetzt“), der ursprünglich insbesondere in der Region Neapel auftrat.

Namensträger 
 Adrian Esposito (* 1985), australischer Eishockeyspieler
 Alessandro Esposito (1913–1981), italienischer Organist, Komponist und Musikpädagoge
 Alexandre Esposito (* 1981), französischer Fußballspieler
 Alfredo Mario Espósito Castro CMF (1927–2010), Bischof von Zárate-Campana in Argentinien
 Andrea Esposito (* 1986), italienischer Fußballspieler
 Angelo Esposito (* 1989), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Anthony D’Esposito (* 1982), US-amerikanischer Politiker 
 Antonio Esposito (* 1972), Schweizer Fußballspieler
 Arnaldo D’Espósito (1907–1945), argentinischer Komponist, Dirigent, Pianist und Musikpädagoge
 Bruna Esposito (* 1960), italienische Installationskünstlerin und Bildhauerin
 Carmine Esposito (* 1970), italienischer Fußballspieler
 Chloe Esposito (* 1991), australische Pentathletin
 Ciro Michele Esposito (1912–1994), italienischer Keramiker und Designer
 Elena Esposito (* 1960), italienische Soziologin
 Francesco Esposito (* 1955), italienischer Ruderer
 Franck Esposito (* 1971), französischer Schwimmsportler
 Gaetano Esposito (1858–1911), italienischer Genremaler, Freskant und Bildhauer
 Genaro Espósito (1886–1944), argentinischer Bandoneonist, Gitarrist, Pianist, Komponist und Bandleader
 Giancarlo Esposito (* 1958), US-amerikanischer Schauspieler
 Giovanni Esposito (* 1970), italienischer Schauspieler
 Jennifer Esposito (* 1973), US-amerikanische Schauspielerin

 Juan Esposito-Garcia (* 1974), argentinisch-US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher und Weihbischof in Washington
 Lali Espósito (* 1991), argentinische Sängerin, Schauspielerin und Model
 Larry W. Esposito (* 1951), US-amerikanischer Astronom und Physiker
 Lauren Esposito (* 1997), australische Schauspielerin
 Marco Esposito (* 1980), italienischer Fußballspieler
 Mauro Esposito (* 1979), italienischer Fußballspieler

 Mike Esposito (1927–2010), US-amerikanischer Comiczeichner
 Monica Esposito (1962–2011), italienische Taoismus-Forscherin

 Phil Esposito (* 1942), italo-kanadischer Eishockeyspieler
 Regula Esposito (* 1965), Schweizer Schauspielerin und Komikerin
 Roberto Esposito (* 1950), italienischer Philosoph

 Sebastiano Esposito (* 2002), italienischer Fußballspieler
 Thomas Esposito (* 1952), US-amerikanischer Jurist und Politiker (West Virginia)

 Urs Esposito (* 1960), Schweizer Architekt
 Vincenzo Esposito (* 1969), italienischer Basketballspieler

Siehe auch 
 Sposito

Einzelnachweise 

Familienname
Italienischer Personenname